En anatomia humana, l'artèria ilíaca es refereix a diverses estructures anatòmiques situades a la pelvis:
 L'artèria ilíaca comuna - la branca terminal de l'aorta.
 L'artèria ilíaca externa - es forma quan l'artèria ilíaca comuna es bifurca, i és la branca més gruixuda, i a nivell del lligament inguinal passa a dir artèria femoral.
 L'artèria ilíaca interna - es forma quan l'artèria ilíaca comuna es bifurca, a nivell del perineu, i subministra sang als òrgans sexuals.

iliaca